Мохмад Исаевич Ахмадов () — чеченский российский политик, сенатор Российской Федерации (с 2019).

Биография 
Родился 17 апреля 1972 года в г. Шали Чечено-Ингушской АССР.

В 1991—1992 годах работал бухгалтером в кооперативе «Синтем-У», С 1993 по 1998 год являлся главным бухгалтером того же кооператива. В 1992—1993 годах занимал должность налогового инспектора в г. Грозный. С 1998 по 2000 год возглавлял налоговое управление в Старопромысловском районе г. Грозный.

В 1995 году окончил Чеченский государственный педагогический институт по специальности «общетехнические дисциплины и труд», с 2000 по 2007 год преподавал на финансово-экономическом факультете Чеченского государственного университета. В 2002 году окончил Чеченский университет по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук. В 2007—2008 годах возглавлял Управление федеральной почтовой связи Чеченской Республики.

В 2008—2017 годах занимал должность министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики.

В 2016 году на досрочных выборах в Парламент Чеченской Республики кандидатуру Ахмадова выдвинула «Единая Россия».

20 ноября 2019 года Совет Федерации утвердил кандидатуру Мохмада Ахмадова как нового члена СФ — представителя законодательной власти Чеченской Республики.

4 октября 2021 года наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Парламента Чеченской Республики пятого созыва. Занимает должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике.

С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды 
 Орден Почёта (9 августа 2019).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Чеченского педагогического университета
Выпускники Чеченского государственного университета
Кандидаты экономических наук
Члены «Единой России»
Министры Чечни
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании